Le pont Notre-Dame peut être plusieurs ponts :
 le pont Notre-Dame de Paris, en France ;
 le pont Notre-Dame de Mende, en France ;
 le pont Notre-Dame de Bar-le-Duc, en France ;
 le pont Notre-Dame de Tournai, en Belgique.

 Pont-Notre-Dame est une ancienne commune de la Haute-Savoie.